Fougerolles ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Fougerolles (Haute-Saône), Gemeinde im Département Haute-Saône
Fougerolles (Indre), Gemeinde im Département Indre

mit Namenszusatz:
Fougerolles-du-Plessis, Gemeinde im Département Mayenne

siehe auch: Fougueyrolles

Fougerolles ist der Name folgender Personen:
 Hélène de Fougerolles (* 1973), französische Schauspielerin